Greg – fumettista belga
 Greg – variante di Gregorio
 Greg – comico italiano facente parte del duo Lillo & Greg